Малиновоозёрский поссовет — муниципальное образование со статусом городского поселения и административно-территориальное образование в Михайловском районе Алтайского края России. 

Административный центр — рабочий посёлок Малиновое Озеро.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 3586 человек, в том числе 1611 мужчин и 1975 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 3529 человек.

Состав городского поселения 
В состав городского поселения входит один населённый пункт — пгт Малиновое Озеро.

Примечания 

Городские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Михайловского района Алтайского края